Эстергом:

 Эстергом — город в северной Венгрии.
 Эстергом — исторический комитат в северо-западной части Венгерского королевства.

См. также 
 Архиепархия Эстергома-Будапешта — католическая архиепархия латинского обряда в Венгрии.